Ел Алто има више значења:

 Ел Алто, Боливија
 Ел Алто, Ла Консепсион (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Алто (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Алто (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Алто (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алто (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алто (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Алто (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Алто (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Алто, Ла Ултима Есперанза (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Алто (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Алто (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Алто, Ел Алто де Пасторес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алто (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алто (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алто (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алто (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алто (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алто (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алто, Ел Алто де Пасторес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алто (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алто (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алто (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алто (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алто (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алто (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алто, Ла Биснага (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Алто (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Алто (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алто (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алто (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алто (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алто, Ел Пастор (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алто (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Алто, Бачоко (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Алто (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Алто (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Алто (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алто (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алто (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алто (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алто (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алто (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алто (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алто (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алто (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алто (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алто, Хосе Флорес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алто (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алто, Ел Ретаче (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алто (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алто (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алто (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Алто (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Алто (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику